

Patronyme 

 Famille Boquet, famille parisienne d'artistes français ;
 Louis-René Boquet (1717-1814), dessinateur et peintre de costumes français ;
 Anne-Rosalie Boquet (1753-1794), peintre française ;

 Jules Boquet (1840-1931), peintre français ;
 Anne Boquet (1952-), haut fonctionnaire française.

Autres 

 Boquet, voiture hippomobile.